Postisaari  kan syfta på:
Postisaari (ö i Enare träsk, Enare), ö i Enare,  (5 ha)
Postisaari (ö i Nitsijärvi, Enare), ö i Enare,  (4 ha)